Schneidermeister steht für:

 Schneider, handwerklicher Lehrberuf der Textilverarbeitung

 Bundesverband der Schneidermeister und -meisterinnen Österreichs
 Vereinigung der Wiener Schneidermeister und -Meisterinnen
 Der Schneidermeister (Zeitschrift), Untertitel Unabhängige Zeitschrift für das gesamte Schneidergewerbe, um 1910 erstmals erschienene Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Schneider (Begriffsklärung)